Diserneston gummiferum är en flockblommig växtart som beskrevs av Hippolyte François Jaubert och Édouard Spach. Diserneston gummiferum ingår i släktet Diserneston och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gummiferum